Чемпионат Люксембурга по футболу 1994/1995 — 81-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1994/1995
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1994 году
Спорт в Люксембурге в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995